Эль-Минья:

 Эль-Минья — административный центр мухафазы Минья в Египте.
 Эль-Минья — мухафаза в Арабской Республике Египет.